Dieser Artikel bietet eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften des Afrika-Cups 2008. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Gruppe A

Ghana

Guinea

Marokko

Namibia

Gruppe B

Benin

Elfenbeinküste

Mali

Nigeria

Gruppe C

Ägypten

Kamerun

Sambia

Sudan

Gruppe D

Angola

Senegal

Südafrika

Tunesien

Weblinks 
 Kaderauflistung auf bbc.co.uk

Kader
Kaderliste